Монте Алегре има више значења:

 Монте Алегре (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монте Алегре (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Монте Алегре (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Монте Алегре (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Монте Алегре (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Алегре (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Алегре (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Алегре, Аројо Запоте (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Алегре (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Алегре (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Алегре (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Монте Алегре, Каранза (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Монте Алегре (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Монте Алегре (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Алегре (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Монте Алегре (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Монте Алегре (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику